Фридрих Людвиг Шкель (; ) — известный немецкий парковый архитектор, создатель Английского парка в Мюнхене.

Биография

Примечания 

Архитекторы Германии
Ландшафтные архитекторы Германии
Архитекторы Мюнхена
Члены Баварской академии наук
Похороненные на Старом южном кладбище